Cymatium krebsi är en snäckart som beskrevs av Morch 1877. Cymatium krebsi ingår i släktet Cymatium och familjen Ranellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
krebsi